Malmön (Köping), een Zweedse plaats in de gemeente Köping
Malmön (Sotenäs), een Zweedse plaats in de gemeente Sotenäs